Секи́ркина — фамилия.

Известные носительницы:
 Секиркина, Евдокия Макаровна (1907—1978) — свинарка колхоза «Знамя труда», Герой Социалистического Труда (1958).
 Секиркина, Пелагея Егоровна (1927—2014) — свинарка колхоза «Знамя труда», Герой Социалистического Труда; невестка Е. М. Секиркиной.